V339 Дельфина (Новая Дельфина 2013) — новая звезда, открытая в созвездии Дельфина в ночь с 14 на 15 августа 2013 года японским астрономом-любителем Коити Итагаки с помощью 60-сантиметрового рефлектора и ПЗС-камеры без фильтра.

Общая информация 
За день до открытия находившаяся на этом месте звезда PNV J20233073+2046041 имела 17-ю звёздную величину. В момент открытия блеск составлял 6,8m, в течение ближайших двух дней её блеск увеличился почти до 4m.

Звезда с 15 по 25 августа была видна невооружённым глазом. Она стала наиболее яркой новой на небе с 1999 года, когда новая V382 Velorum в созвездии Парусов достигла блеска 2,6m.

Блеск достиг максимума (примерно 4,3m) к полудню UTC 16 августа, после чего стал медленно уменьшаться со скоростью примерно 0,17m в день. В момент максимума светимость по отношению к состоянию до вспышки (блеск 17,1m) выросла примерно в 130 тысяч раз.

Физическая природа 

Звезда, по-видимому, является классической новой. На поверхность белого карлика в тесной двойной системе постепенно перетекает вещество (в основном водород) из атмосферы партнёра-гиганта, заполняющего полость Роша (см. рисунок). Падающий газ нагревается до десятков миллионов градусов. Температура вещества на поверхности со временем растёт (при почти постоянном давлении, поскольку газ вырожден) и в конце концов достигает критического значения, после чего происходит термоядерный взрыв, охватывающий всю поверхность белого карлика. Партнёром в этой системе, вероятно, является сверхгигант спектрального класса F2.

Координаты 

 Прямое восхождение (J2000): 
 Склонение (J2000):

Примечания

Ссылки 
 Отчёт. Центральное бюро астрономических телеграмм.
 5. Grössenklasse hell — Nova Delphini 2013!
 Bright New Nova In Delphinus — You can See it Tonight With Binoculars
 Кривая блеска Новой Дельфина 2013 (AAVSO)
 Astronomy Picture of the Day
 VSX : Detail for Nova Del 2013
 Данные с vizier.u-strasbg.fr
 Самая яркая за 14 лет новая звезда вспыхнула на небе. РИА Новости. 17.08.2013.

Новые
Дельфин (созвездие)
Звёзды созвездия Дельфина